Walentin Sawwicz Pikul (też: Walenty Pikul, ros. Валентин Саввич Пикуль; ur. 13 lipca 1928 w Leningradzie w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej – zm. 16 lipca 1990 w Rydze na Łotwie) – radziecki pisarz, autor powieści historycznych i wojenno-marynistycznych.

Wybrana twórczość

Powieści 
 1954 – Okieanskij patrul (ros. Океанский патруль)
 1961 – Bajaziet (ros. Баязет)
 1962 – Plewieły (ros. Плевелы), Pariż na tri czasa (ros. Париж на три часа)
 1964-1966 – Na zadworkach wielikoj impierii (ros. На задворках великой империи)
 1968 – Iz tupika (ros. Из тупика)
 1970 – Requiem dla PQ-17 (ros. Реквием каравану PQ-17), Moonzund (ros. Моонзунд)
 1972 – Piórem i szpadą (ros. Пером и шпагой), Zwiozdy nad bołotom (ros. Звёзды над болотом)
 1974 – Malcziki s bantikami (ros. Мальчики с бантиками)
 1974-1975 – Słowo i dieło (ros. Слово и дело)
 1977 – Bitwa żeleznych kanclerow (ros. Битва железных канцлеров), Bogatstwo (ros. Богатство)
 1979 – Nieczistaja siła (ros. Нечистая сила)
 1981 – Trzy spotkania z Okini-San (ros. Три возраста Окини-сан)
 1983 – Każdomu swojo (ros. Каждому своё)
 1984 – Faworit (ros. Фаворит)
 1985 – Kriejsiera (ros. Крейсера)
 1986 – Czest' imieju (ros. Честь имею)
 1987 – Katorga (ros. Каторга)
 1990 – Stupaj i nie grieszy (ros. Ступай и не греши)

Nieukończone powieści 
 Barbarossa (ros. Барбаросса)
 Arakczejewszczina (ros. Аракчеевщина)
 Psy gospodni (ros. Псы господни)
 Janyczary (ros. Янычары)
 Żyrnaja, griaznaja i prodażnaja (ros. Жирная, грязная и продажная)

Historyczne "miniatury"

Przypisy

Bibliografia 
Źródła w języku rosyjskim
 
 
 
 
 
 

Rosyjscy pisarze
Pisarze związani z Petersburgiem
Pisarze związani z Rygą
Pochowani na Cmentarzu Leśnym w Rydze
Urodzeni w 1928
Zmarli w 1990
Ludzie urodzeni w Petersburgu